Jimmy Kennedy (1884–1947) – calciatore scozzese
 Jimmy Kennedy (1902–1984) – compositore e paroliere irlandese
 Jimmy Kennedy (1979) – giocatore di football americano statunitense
 Jimmy Kennedy (1988) – wrestler statunitense

Pagine correlate 
 James Kennedy